Oniceni se poate referi la:

 Oniceni, Neamț
 Oniceni, Suceava

Vezi și 
 Onișcani (dezambiguizare)

Toponime românești